172 puede referirse a:

 Al año 172 a. C.
 Al año 172 d. C.
Al número natural ciento setenta y dos.
 Al Cessna 172, un avión monomotor de ala alta con capacidad para 4 personas.
 (172) Baucis, un asteroide.
La Resolución 172. 
 NGC 172, una galaxia.
 HS Lesbos (L-172), un buque.